RUW Ciney is een Belgische voetbalclub uit Ciney. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 460 en heeft blauw en wit als clubkleuren. Ciney speelde in zijn hele bestaan samen al ongeveer een kwarteeuw in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1924 en sloot in 1925 als Football Club Union Wallonne Ciney aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men nummer 460 toegekend. Ciney ging spelen in de regionale reeksen.

In de Tweede Wereldoorlog, in 1942/43, trad Ciney voor het eerst aan in de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Door een voorlaatste plaats in 1948 zakte Ciney opnieuw.

Bij het 25-jarig bestaan werd de club koninklijk en in 1951 werd de naam gewijzigd in Royale Union Wallonne Ciney. Na 17 jaar provinciaal voetbal keerde de club in 1965 nog eens terug in de nationale bevorderingsreeksen, ondertussen de Vierde Klasse. Ciney werd er echter afgetekend laatste en zakte na een jaar weer. Drie jaar later, in 1969, keerde men alweer terug in Vierde Klasse. Ditmaal kon de club er zich wel handhaven. In 1972 behaalde men er zelfs een tweede plaats, weliswaar op 10 punten van reekswinnaar Stade Waremmien. Ciney kon deze prestatie de volgende jaren niet meer herhalen. Uiteindelijk strandde men in 1974/75 op een laatste plaats en na zes jaar nationaal voetbal degradeerde Ciney weer naar de provinciale reeksen.

Ciney zou de volgende decennia periodes in Provinciale en Vierde Klasse blijven afwisselen. Na vijf seizoenen provinciaal voetbal keerde de club in 1980 immers weer terug in Vierde Klasse. In 1982 werd men er weer tweede, op amper twee puntjes van reekswinnaar Diegem Sport. Ook in 1985 werd men tweede, ditmaal op drie punten van FC Hannutois. Een voorlaatste plaats in 1987 betekende echter opnieuw degradatie, ditmaal na een periode van zeven jaar nationaal voetbal. Vijf jaar later promoveerde Ciney opnieuw in Vierde Klasse. Het verblijf duurde er ditmaal slechts twee seizoenen. Ciney zakte weer naar Eerste Provinciale, waar het de volgende elf seizoenen bleef.

Via de interprovinciale eindronde bereikte de club in 2005 opnieuw Vierde Klasse. Het eerste seizoen verliep moeizaam, en pas in de degradatie-eindronde kon Ciney op het eind van het seizoen de degradatie vermijden. De volgende seizoenen bleven wisselvallig verlopen. Zo behaalde Ciney in 2007/08 er voor het eerst een plaats in de eindronde voor promotie, maar daar werd verloren van KV Woluwe-Zaventem. Een jaar later daarentegen moest Ciney weer naar de degradatie-eindronde, waar het zich wist te redden. Nog een jaar later was men weer bij de beteren, eindigde men tweede en werd opnieuw een plaats in de promotie-eindronde afgedwongen. Ook deze keer kende men in die eindronde geen succes.

Erelijst
Vierde klasse (voetbal België)
 Winnaar (1×): 2012

Resultaten

Ciney, RU Wallonne
Ciney
Sportvereniging in Namen (provincie)